Rugslag (wedstrijdslag)
 Rugslag (elementair)
 Enkelvoudige rugslag
 Samengestelde rugslag
 Rugcrawl

Zie ook 
 Lijst van zwemslagen